Bernegg ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Sprecher von Bernegg (1871–1951), Schweizer Pflanzenbauwissenschaftler
 Anton Adolf Christoph Sprecher von Bernegg (1849–1915), deutscher Richter
 Theophil Sprecher von Bernegg (1850–1927), Schweizer Militär
 Gero Merhart von Bernegg (1886–1959), deutscher Prähistoriker, siehe Gero von Merhart

Bernegg steht für:
 Sprecher von Bernegg (Adelsgeschlecht), ein Schweizer Adelsgeschlecht
 Schloss Bernegg in Emmishofen, Schweiz
 Schloss Bernegg (Haunerberg), in der Gemeinde Kaunerberg, Bezirk Landeck, Bundesland Tirol
 Ruine Bernegg bei Hinwil, Schweiz
 Burg Bernegg im Schanfigg, Schweiz

Siehe auch:
 Bärneck
 Berneck
 Perneck 
 Pernegg